Игорь Группман (Igor Gruppman; род. 4 июля 1956, Киев) — американский и нидерландский музыкант, дирижер, скрипач.

Биография 
Родился в Киеве. Занимался на скрипке с семи лет. Его первое выступление состоялось в 1967 году в Киевской филармонии. Спустя некоторое время становится лауреатом Национального конкурса молодых исполнителей на Украине.

В 15 лет удостоен стипендии для учёбы в Центральной музыкальной школе для выдающихся молодых музыкантов в Москве.

Окончил Московскую консерваторию с отличием, ученик Леонида Когана, Давида Ойстраха и Мстислава Ростроповича.

Учился у выдающегося музыканта Яши Хейфеца в Лос-Анджелесе.

Концертмейстер симфонического оркестра Сан-Диего в 1980-х гг. 

Группман записал с Камерным оркестром Сан-Диего концерт для двух скрипок с оркестром Малькольма Арнольда. Эта запись была удостоена премии «Грэмми».

Концертмейстер Оркестра на Темпл-сквер в 90-е годы.

Преподавал в Университете Бригама Янга (Юта)

С 1997 года — приглашенный концертмейстер Королевского филармонического оркестра Великобритании.

Инструктор Идельвальдовской летней программы искусств Идельвальдовской академии искусств в Калифорнии

В 2003 году основал Международный скрипичный институт Группмана для обучения молодых музыкантов по новым технологиям.

В 2007 году он и его жена провели концерт на Родине его жены — в Сербии.

С 2004 года Игорь Группман — концертмейстер Роттердамского филармонического оркестра, дирижёр Роттердамского камерного оркестра Concerto Rotterdam. Профессор Роттердамской консерватории.

В 2006/07 гг. выступал как дирижёр Роттердамского филармонического оркестра.

В 2008/09 гг. дирижировал оркестром Сеульской филармонии, оркестром Мариинского театра, Роттердамским филармоническим оркестром, оркестром Токийской филармонии.

Примечания

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20100115045931/http://www.theviolinsite.com/violinists/igor_gruppman.html
 http://www.mariinsky.ru/company/conductors/gruppman_igor/  Игорь Группман на сайте Мариинского театра
 http://www.violinist.com/directory/index.cfm?teacher=Igor%20Gruppman 

Скрипачи Нидерландов
Скрипачи США
Лауреаты премии «Грэмми»
Скрипачи Украины
Выпускники Московской консерватории